HBU est un sigle qui peut désigner :
 , une université baptiste privée à Sharpstown, Houston, Texas.

HBU est un sigle qui peut désigner :
 habu, une langue parlée au Timor oriental, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code